Бесе́да — многозначный термин.

Известные значения:

 Беседа — разговор, дискуссия. См. Диалог.
 «Беседа» — заглавие большого количества народных русских легенд, повестей и стихов, где решались таинственные вопросы, о которых не упоминало Священное Писание.
 Беседа — чешское название клуба, собрания, обозначающее и самое учреждение, и дом, в котором оно помещается.
 Беседа — чешский салонный танец с фигурами, который танцуют четыре пары, поставленные на четырёх углах квадрата.
 Беседа — торговая марка чая, созданная Петром Дольским.

 Культура
 «Беседа» — картина французского художника Поля Гогена из собрания Государственного Эрмитажа.
 «Бяседа» (белор.) — ансамбль народной музыки (Республика Беларусь).

Топоним
 Беседа — деревня в Докшицком районе Витебской области Белоруссии.
 Беседа — село в Братском районе Иркутской области России.
 Беседа — посёлок в Волосовском районе Ленинградской области России.

 Фамилия
 Беседа, Сергей Орестович (род. 1954) — руководитель 5-го управления ФСБ, генерал-полковник, с 26.07.2014 в списке персональных санкций ЕС

СМИ
 «Беседа» (1871—1872) — журнал учёный, литературный и политический, издавался в Москве С. А. Юрьевым.
 «Беседа» (с 1886) — журнал, издававшийся Н. Харламовым в Варшаве под редакцией В. А. Логиновского.
 «Беседа» (1923—1925) — научно-литературный журнал, выходивший в Берлине.
 «Беседа» (1889—1898) — нелегальный евангельский протестантский журнал.

См. также 
 Беседы

Примечания